Le Monstre (achtbaan), een achtbaan in La Ronde nabij Québec
 Le monstre (1903), film van en met Georges Méliès